The Sphere, een sculptuur van Fritz Koenig uit 1971 
 Sphere (boek), een boek van Michael Crichton uit 1987
 Sphere (film), een film uit 1998, gebaseerd op het gelijknamige boek
 Sphere (jazzgroep), een Amerikaans jazzcollectief
 Sphere (Japanse popgroep), een Japanse popgroep
 Sphere (album), een muziekalbum van Merzbow uit 2005
 Sphere (programma), een computerprogramma
 Sphere Books, een uitgeverij